Linjiang ist ein häufiger chinesischer Ortsname. Er steht für:

 die Stadt Linjiang (临江市) in der Provinz Jilin, siehe Linjiang
 die Großgemeinde Linjiang (临江镇) in der Stadt Haimen der Provinz Jiangsu, siehe Linjiang (Haimen)
 die Großgemeinde Linjiang (临江镇) im Kreis Stadtbezirk Kaizhou der Stadt Chongqing, siehe Linjiang (Kaizhou)
 die Großgemeinde Linjiang (临江镇) im Kreis Lanxi der Provinz Heilongjiang, siehe Linjiang (Lanxi)
 die Großgemeinde Linjiang (临江镇) im Kreis Pucheng der Provinz Fujian, siehe Linjiang (Pucheng)
 die Großgemeinde Linjiang (临江镇) im Kreis Shanghang der Provinz Fujian, siehe Linjiang (Shanghang)
 die Großgemeinde Linjiang (临江镇) im Stadtbezirk Shizhong von Leshan in der Provinz Sichuan, siehe Linjiang (Shizhong)
 die Großgemeinde Linjiang (临江镇) der Stadt Tongjiang in der Provinz Heilongjiang, siehe Linjiang (Tongjiang)
 die Großgemeinde Linjiang (临江镇) im Kreis Wen in der Provinz Gansu, siehe Linjiang (Wen)
 die Großgemeinde Linjiang (临江镇) im Stadtbezirk Yanjiang von Ziyang in der Provinz Sichuan, siehe Linjiang (Yanjiang)
 die Großgemeinde Linjiang (临江镇) im Stadtbezirk Yongchuan der Stadt Chongqing, siehe Linjiang (Yongchuan)
 die Großgemeinde Linjiang (临江镇) der Stadt Zhangshu in der Provinz Jiangxi, siehe Linjiang (Zhangshu)
 die Großgemeinde Linjiang (临江镇) im Kreis Zijin in der Provinz Guangdong, siehe Linjiang (Zijin)
 die Gemeinde Linjiang (临江乡) im Stadtbezirk Huarong der Stadt Ezhou in der Provinz Hubei, siehe Linjiang (Huarong)
 die Gemeinde Linjiang (临江乡) im Stadtbezirk Jialing der Stadt Nanchong in der Provinz Sichuan, siehe Linjiang (Jialing)
 die Gemeinde Linjiang (临江乡) der Stadt Nenjiang in der Provinz Heilongjiang, siehe Linjiang (Nenjiang)
 die Gemeinde Linjiang (临江乡) im Stadtbezirk Shuangcheng der Stadt Harbin in der Provinz Heilongjiang, siehe Linjiang (Shuangcheng)
 das Straßenviertel Linjiang (临江街道) im Stadtbezirk Cangshan der Stadt Fuzhou in der Provinz Fujian, siehe Linjiang (Cangshan)
 das Straßenviertel Linjiang (临江街道) im Stadtbezirk Chuanying der Stadt Jilin in der Provinz Jilin, siehe Linjiang (Chuanying)
 das Straßenviertel Linjiang (临江街道) in der Stadt Da’an in der Provinz Jilin, siehe Linjiang (Da’an)
 das Straßenviertel Linjiang (临江街道) im Stadtbezirk Licheng der Stadt Quanzhou in der Provinz Fujian, siehe Linjiang (Licheng)
 das Straßenviertel Linjiang (临江街道) im Stadtbezirk Ningjiang der Stadt Songyuan in der Provinz Jilin, siehe Linjiang (Ningjiang)
 das Straßenviertel Linjiang (临江街道) im Stadtbezirk Xisaishan der Stadt Huangshi in der Provinz Hubei, siehe Linjiang (Xisaishan)
 das Straßenviertel Linjiang (临江街道) im Stadtbezirk Zhenxing der Stadt Dandong in der Provinz Liaoning, siehe Linjiang (Zhenxing)
 die Einwohnergemeinschaft Linjiang (临江社区) der Großgemeinde Fuyuan in der Provinz Heilongjiang, siehe Linjiang (Fuyuan)